Кања Брава Дос има више значења:

 Кања Брава Дос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кања Брава Дос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику